Le groupe de M49 comprend plus de 120 galaxies situées dans les constellations de la Vierge et de la Chevelure de Bérénice.

Distance des galaxies du groupe de M49 
Le groupe de M49 fait partie de l’amas de la Vierge et il est relativement rapproché de la Voie lactée. La vitesse propre de plusieurs galaxies de ce groupe est assez élevée par rapport à la faible vitesse que produit l’expansion de l’Univers. Ainsi, certaines galaxies se dirigent vers le centre de l’amas en direction de la Voie lactée et la distance de Hubble que l’on obtient à partir du décalage vers le rouge est souvent beaucoup plus petite que la distance obtenue par des méthodes indépendantes du décalage. À l’inverse, des galaxies se dirigent vers le centre de l’amas, mais en direction opposée de la Voie lactée, et on obtient alors une distance plus grande que celle obtenue des méthodes indépendantes.

Ainsi, les distances de plusieurs galaxies citées dans l’article de Garcia sont plutôt incertaines. L’appartenance de certaines galaxies au groupe de M49 est même parfois douteuse. En ne retenant que les galaxies pour lesquelles plus de trois mesures indépendantes du décalage ont été réalisées, on obtient une distance moyenne de  pour ce groupe.

Membres 
Le tableau ci-dessous liste les 127 galaxies du groupe indiquées dans l'article de A.M. Garcia paru en 1993.

D'autre part, plusieurs des galaxies du groupe de M49 aussi dans une liste de 227 galaxies d'un article publié par Abraham Mahtessian en 1998. Cette liste comporte plus de 200 galaxies du New General Catalogue et une quinzaine de galaxies de l'Index Catalogue. On retrouve dans cette liste 11 galaxies du Catalogue de Messier, soit M49, M58, M60, M61, M84, M85, M87, M88, M91, M99 et M100.

Toutes les galaxies de la liste de Mahtessian ne constituent pas réellement un groupe de galaxies. Ce sont plutôt plusieurs groupes de galaxies qui font tous partie d'un amas galactique, l'amas de la Vierge. Pour éviter la confusion avec l'amas de la Vierge, on peut donner le nom de groupe de M60 à cet ensemble de galaxies, car c'est l'une des plus brillantes de la liste. L'amas de la Vierge est en effet beaucoup plus vaste et compterait environ 1300 galaxies, et possiblement plus de 2000, situées au cœur du superamas de la Vierge, dont fait partie le Groupe local.

De nombreuses galaxies de la liste de Mahtessian se retrouvent dans dix groupes décrits dans l'article d'A.M. Garcia, soit le groupe de NGC 4123 (7 galaxies), le groupe de NGC 4261 (13 galaxies), le groupe de NGC 4235 (29 galaxies), le groupe de M88 (13 galaxies, M88 = NGC 4501), le groupe de NGC 4461 (9 galaxies), le groupe de M61 (32 galaxies, M61 = NGC 4303), le groupe de NGC 4442 (13 galaxies), le groupe de M87 (96 galaxies, M87 = NGC 4486), le groupe de M49 (127 galaxies, M49 = NGC 4472) et le groupe de NGC 4535 (14 galaxies). Ces dix groupes font partie de l'amas de la Vierge et ils renferment 381 galaxies. Certaines galaxies de la liste de Mahtessian ne figurent cependant dans aucun des groupes de Garcia et vice versa.

 

A Trois mesures ou moins.
B IC 3115 est la galaxie NGC 4261.
C Selon Vaucouleur et Harold Corwin, IC 3583 forme une paire de galaxie avec la galaxie M90. Comme M90 fait partie du groupe de M86, IC 3583 devrait aussi en faire partie. Cependant, il n'est pas certain que M90 et IC 3583 forme une paire réelle de galaxie, car leur vitesse radiale sont très différente.

Le site DeepskyLog permet de trouver aisément les constellations des galaxies mentionnées dans ce tableau ou si elles ne s'y trouvent pas, l'outil du site constellation permet de le faire à l'aide des coordonnées de la galaxie. Sauf indication contraire, les données proviennent du site NASA/IPAC.

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 

Constellation de la Vierge
Constellation de la Chevelure de Bérénice
Amas de la Vierge
Superamas de la Vierge
Groupe de galaxies